La Copa Davis 1965 fue la 54.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 27 al 29 de diciembre de 1965. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de España por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1965